Billington je priimek več oseb:    
 James Hadley Billington, ameriški zgodovinar in knjižničar
 John Billington, prvi človek obešen v Novi Angliji
 Vincent Billington, ugandski rimskokatoliški škof